Божидар Карагеоргиевич (); 11 января 1862 — 2 апреля 1908) — сербский князь, художник, писатель, путешественник. Представитель сербской династии Карагеоргиевичей. Он давал уроки пения и рисования, а позднее зарабатывал себе на жизнь как художественный критик и переводчик. Он был одним из соавторов Британской энциклопедии, французской газеты Le Figaro.

Биография 

Князь Божидар принадлежал к старшей линии династии Карагеоргиевичей. Второй сын подполковника сербской армии, князя Георгия Карагеоргиевича (1827—1884) и Сары Карагеоргиевич (в девичестве — Анастасиевич) (1836—1931). Младший брат князя Алексы Карагеоргиевича (1859—1920). Правнук Карагеоргия, основателя династии Карагеоргиевичей и руководителя первого сербского восстания.

На протяжении большей части жизни князь Божидар проживал во Франции, поскольку члены династии Карагеоргиевичей находились в эмиграции после свержения с сербского престола князя Александра Карагеоргиевича. Божидар много путешествовал и совершил ряд поездок по всему миру. Он служил во французской армии и участвовал во французской кампании в Индокитае, за что был награжден крестом ордена Почётного легиона. Чтобы заработать на жизнь, он давал уроки пения и рисования, прежде чем стать переводчиком и журналистом.

Во время одной из своих поездок за границу Божидар много путешествовал по Индии, посетив тридцать восемь городов. Он написал книгу «Удивительная Индия», в которой он рассказывал об индийском народе, его религиозных обрядах и других традициях. Он также представил подробное описание индийского ландшафта и зданий. Божидар Карагеоргиевич перевел произведения Льва Толстого и венгерского драматурга Мора Йокаи.

Интересуясь искусством, Божидар посетил Мюнхен, Дрезден, Берлин и провел несколько месяцев в Италии. После этого он поселился в Париже. Там он регулярно писал статьи в местные издания Figaro, La Revue de Paris, the Magazine of Art. Как и все журналисты, он часто бывал в кабаках на Монмартре, который был пристанищем для художников, писателей, поэтов и философов. Именно там он познакомился и подружился с французской театральной актрисой Сарой Бернар, пионером современного танца Лои Фуллер, французской поэтессой Жюдит Готье, австрийским композитором Хуго Вольфом, художником и иллюстратором Анри де Тулузом-Лотреком и основателем русского балета в Париже Сергеем Дягилевым. Биограф Стеван Павлович утверждал, что князь был открытым геем и не имел никаких отношений с женщинами, за исключением чисто платонических.

В последние годы жизни князь Божидар Карагеоргиевич занимался оформлением и исполнением панелей и медальонов для ателье как дизайнер, скульптор, живописец и ювелир, и проводил много времени с Жоржем Лакомбом, Эмилем Бернаром, Полем Серюзье и другими членами художественной группы «Наби». Его рисунки, иллюстрации, акварели и другие работы были впервые выставлены в Белграде в 1908 году.

Как журналист и публицист он выступал за освобождение всех славян и румын в составе Габсбургской империи, за освобождение государств Юго-Восточной Европы, в частности, Сербии, из-под турецкого владычества. Князь Божидар Карагеоргиевич, который был более известен французской общественности как друг писателя Пьера Лоти и великой русской художницы Марии Башкирцевой, опубликовал некоторые воспоминания о художнице, La Vie Multiple, и Notes sur L’Inde, которые были опубликованы посмертно. Божидар был рядом со своей подругой до её последних дней, и присутствовал при кончине Башкирцевой. Ей было только 25 лет, когда она умерла от туберкулеза в 1884 году.

46-летний князь Божидар Карагеоргиевич скончался в Версале 2 апреля 1908 года.

Предки 

</center>

Примечания

Ссылки 
 Karageorgevitch, Prince Bojidar (1899). Enchanted India. Harper & Brothers, New York.

Карагеоргиевичи
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Журналисты Сербии
Путешественники Сербии
Писатели-путешественники